Eye in the Sky steht für:

 Eye in the Sky (Roman), Roman von Philip K. Dick (1957)
 Eye in the Sky (Album), Musikalbum von The Alan Parsons Project (1982)
 Eye in the Sky (Lied), Lied von The Alan Parsons Project (1982)
 Eye in the Sky (2015), britischer Film von Gavin Hood (2015)